Siebenstein ist der Titel einer deutschen TV-Kinderserie, die von 1988 bis 1997 im ZDF lief und heute im KiKA gesendet wird.

Die Serie handelt von Frau Siebenstein, welche einen Trödelladen besitzt, in dem sie sich mit dem dreisten Raben Rudi und dem besserwisserischen Koffer unterhält und den beiden Geschichten erzählt. Die bisher letzten neuen Episoden wurden 2019 ausgestrahlt.

Autoren und Gastrollen 
Die Rahmengeschichten im Trödelladen wurden zwischen 1988 und 2003 häufig von bekannten Kinderbuchautoren geschrieben, wie Paul Maar, Gudrun Mebs, Rudolf Herfurtner, Kirsten Boie und Cornelia Funke.

Im Laufe der Jahre traten viele Schauspieler in Siebenstein auf, neben Adelheid Arndt als Frau Siebenstein zum Beispiel Kurt Schmidtchen, Ilona Schulz, Ursula Staack, Evelyn Meyka, Richard Süssenguth, Heinz Werner Kraehkamp und Constanze Harpen. In den neueren Folgen sind unter anderen Dirk Bach, Ingolf Lück, Fritzi Haberlandt, Thomas Heinze, Richy Müller, Rolf Kanies,  Otto Sander und Victor Schefé in Gastrollen zu sehen.

Drehort und Neukonzeptionen 2004 und 2007 
Gedreht wurde die Serie von 1988 bis 2003 in der Regensburger Straße 5 in Berlin-Schöneberg. Dort befand sich der Trödelladen in einem echten Ladenlokal. Seit 2004 wird die Serie in einem Studio produziert, das in Berlin in einer ehemaligen französischen Militärkirche eingerichtet worden ist. Gleichzeitig übernahm ein neues Team die Aufgabe: Statt Götz Brandt und Irene Wellershoff, der Erfinderin von Siebenstein und inzwischen Redaktionsleiterin im ZDF-Kinderprogramm, sind nun Ina Werner und Katrin Pilz die zuständigen Redakteure. Frau Siebenstein wird nicht mehr von Adelheid Arndt, sondern von Henriette Heinze verkörpert. Auch die Struktur der Sendung wurde überarbeitet: Die meisten Geschichten werden nicht mehr von Frau Siebenstein, sondern vom Koffer erzählt. Indem er über seine zahlreichen Reisen aus der Vergangenheit berichtet, bekommen die Zuschauer lehrreiche Zeichentrickfilme über geschichtliche Ereignisse präsentiert. Am Ende jeder Folge singen die Siebensteiner ein Lied, das inhaltlich zu dem aktuellen Geschehen passt. Einige dieser Lieder wurden auf den CDs Rudis superste Lieder Vol. 1 und 2 veröffentlicht.

Ableger 
Erster Ableger war die Serie Frech wie Rudi, die sich nur mit Rabe Rudi beschäftigte. Insgesamt wurden 21 Folgen gedreht.

Als Ableger von Siebenstein entstand außerdem die fünfminütige Comedyshow Hallo, hier ist Rudi. Der Protagonist der Sendung war der Rabe Rudi. Die in den Jahren 1997 bis 2000 produzierte Serie wurde sonntags ausgestrahlt; Erstausstrahlungstermin im ZDF war der 19. September 1999 im Rahmen des Kinder- und Jugendprogramms ZDFtivi. Am 4. Juni 2000 wurde die Sendung vorerst aus urheberrechtlichen Gründen eingestellt. Konzept der Sendung war die Verbindung der diversen Mini-Filme. Die Sendung basierte dabei auf Sketchen mit den beiden Hauptdarstellern, dem Raben Rudi und Herrn Blöhmann als Hausbesitzer des Siebenstein-Ladens. Ersterer stellte dabei meist telefonisch Fragen.

Daneben entstanden die Serien Rudi & Trudi und Rudis Rabenteuer.

Verwertungen 
Aus zahlreichen Geschichten der Serie entstanden Bilderbücher und Videospiele.

Specials 
 Hipp hipp hurra: Siebensteins feiern (29. Oktober 1995)
 10 Jahre Siebenstein (22. November 1998)
 Zum 25. Geburtstag von Rabe Rudi gab es eine Bühnenschau für Vorschulkinder, in der sich alles um Geschenke drehte.

Spielfilm 
 Himmlische Besucher – Weihnachten bei Siebenstein (25. Dezember 2003)

Sonstiges 
In der Löwenzahn-Folge Wenns dem Wasser zu kalt wird hatte Rabe Rudi einen Cameo-Auftritt. Der Moderator der Sendung, Peter Lustig, sucht in der Löwenzahn-Folge Peter und die Kupferkanne für seine Tante Elli im Trödelladen von Siebenstein ein Geburtstagsgeschenk; die Hauptfiguren der Serie treten jedoch nicht auf, dafür ein Trödelhändler namens Elmar Windig, der als Besitzer des Ladens genannt wird.

Im Kurzfilm Rudis Reise von Regisseur Tristan Blaskowitz aus dem Jahr 2014 führt Rabe Rudi als Moderator durch die Geschichte. In verschiedenen Szenen stellt er Kooperationsprojekte zwischen der Hochschule Mainz und dem ZDF vor. In einer Nebenrolle spielt der Moderator Tim Niedernolte mit.

Siebensteins Vorname wird in der Sendung nie genannt. Auch der Rabe Rudi und der Koffer, die sie duzen, sprechen sie immer nur mit „Siebenstein“ an.

Besetzung

Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs:

Gelegentliche  Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des (erstmaligen) Einstiegs:

Episodenliste 
Siebenstein – Folgen 1–178(Staffel 1–15 mit Adelheid Arndt als Siebenstein)

Siebenstein – Folgen 179–347(Staffel 16–32 mit Henriette Heinze als Siebenstein)

Rudis Siebenstein – Folgen 1–(Staffel 1– mit Henriette Heinze als Siebenstein)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Irene Wellershoff erzählt die Geschichte der Serie im ZDF-Jahrbuch 2004
 Webseite zu den Bühnenshows von Siebenstein und Rudi Rabe von Himmel und Erde e. K.

Einzelnachweise 

Kinder- und Jugendfernsehserie
Kindersendung (Fernsehen)
Fernsehserie der 1980er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (ZDF)